Чарльз Гватми (; 1938—2009) — американский архитектор и педагог.

Он был главным архитектором в компании ; являлся одним из пяти архитекторов, входящих в группу .

Биография 
Родился 19 июня 1938 года в Шарлотте, штат Северная Каролина, в семье художника  и его жены — фотографа . 

Он учился в  в Нью-Йорке, которую окончил в 1956 году. Продолжил образование в Университете Пенсильвании и затем получил в 1962 году степень магистра архитектуры в , где был удостоен стипендии William Wirt Winchester Fellowship и гранта Программы Фулбрайта. В Йеле Чарльз учился у архитектора .

В 1965 году Чарльз Гватми, будучи еще нелицензированным архитектором, спроектировал дом и студию для своих родителей в , штат Нью-Йорк, который стал известным своим революционным дизайном . Затем сдал экзамен на профессиональную лицензию. К 1977 году они спроектировал 21 здание, при этом ему было только сорок лет и десять лет практики. С 1965 по 1991 год Гватми преподавал во многих высших учебных заведениях, в их числе: Институт Пратта, Cooper Union, Принстонский университет, Колумбийский университет, Пенсильванский университет, Техасский университет в Остине и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. 

Чарльз Гватми был президентом и членом Совета попечителей , а также был избран членом Американского института архитекторов в 1981 году.

Умер от рака пищевода 3 августа 2009 года в Манхэттене, Нью-Йорк; место захоронения неизвестно.

Личная жизнь 
Первый брак Чарльза Гватми с писательницей Эмили Марголин (Emily Margolin) закончился разводом$ от этого брака у него есть один ребенок — Энни Гватми (Annie Gwathmey). 

В 1974 году Гватми женился на Бетт-Энн Дамсон (Bette-Ann Damson) и он стал отчимом троих детей Дамсон от ее предыдущего брака: Роберт Стил (Robert Steel, умер в 1984 году в возрасте 22 лет), Кортни Стил (Courtney Steel'', который погиб в ДТП в 1986 году) и 17-летний  (родился в 1964 году, стал писателем и продюсером).

Примечания

Ссылки 
 Knoll | Charles Gwathmey

Архитекторы США
Архитекторы Нью-Йорка
Педагоги
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Школы дизайна Пенсильванского университета
Выпускники Высшей школы музыки и искусства (Нью-Йорк)
Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Преподаватели Института Пратта
Преподаватели Принстонского университета
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Пенсильванского университета
Преподаватели Техасского университета в Остине
Преподаватели Школы искусств и архитектуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Умершие от рака